Die Nemzeti Bajnokság 2004/05 war die 104. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 7. August 2004 und endete am 26. Mai 2005. Von Anfang Dezember 2004 bis Anfang März 2005 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum ersten Mal Debreceni Vasutas SC.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Hungary 2004/05 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

2005
Fußballsaison 2004/05